Sant'Ilario (Campo nell'Elba), een deel van de italiaanse gemeente Campo nell'Elba, Toscane
 Sant'Ilario d'Enza, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Emilia, regio Emilia-Romagna 
 Sant'Ilario dello Ionio, een gemeente in de Italiaanse provincie Reggio Calabria, regio Calabrië
 Sant'Ilario (Oncino), een deel van de italiaanse gemeente Oncino, Piëmont